Il singolare del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Manuel Orantes che ha battuto in finale Jimmy Connors 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (finale)

  Manuel Orantes (Campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1977